Paris Châtillon XIII est une équipe française de rugby à XIII basée à Châtillon dans le département des Hauts-de-Seine dans la région Île-de-France. En 2019, le club joue en Division Nationale 1, mais a joué par le passé des championnats d'un niveau national, avec un titre remporté à son actif.

L'histoire 
Paris Chatillon XIII a été fondé en 1970 et, à partir des , a joué la plupart du temps en 1ère Division (groupe A et B) appelée aujourd'hui le championnat Championnat de France de rugby à XIII Élite 1 et Elite 2 qui est un championnat national. Au cours de  la saison 1984-1985, le club remporte la finale D1B et bat Pia XIII sur le score de 18-12.  

À cette époque, plus précisément pendant la saison 1983-1984, le club avait dans ses rangs, une star du rugby à XIII mondial, le joueur australien Greg Mackey.

En 1993, le club envisageait de rejoindre un championnat en Angleterre, se sentant isolé dans le nord de la Loire, loin des terres traditionnelles treizistes. 

En 2002, le club manqua de remporter le championnat Elite 2 en perdant la finale face à Lyon (22-28), mais ce moment fort fut suivi d'une relégation la saison suivante, ce qui entraine la création d'un nouveau club qui lança la « table ovale d'Ile de France » , avec l'aide du Président du Toulouse Olympique XIII, Carlos Zalduendo . Depuis lors, le club a lentement dérivé vers les divisions inférieures et en 2010, ils étaient en . 

En 2011, l'équipe continuait dans la catégorie « jeunes ». Ronel Zenon, ancien joueur du Paris Saint Germain Rugby League, en étant l'animateur tant sur le terrain qu'à l'extérieur.

Le club a été également dirigé par l’Australien Tas Baitieri,  ancier pilier  de Canterbury Bankstown, Paris-Châtillon, Saint-Gaudens et responsable du développement au sein de la Rugby League International Federation. Une saison passée avec le club de Châtillon eut d’ailleurs une influence sur lui, dans sa conviction de la nécessité de développer le rugby à XIII au niveau mondial.

L'entente « Paris-Châtillon-Mennecy XIII » 

En 2016, le club rejoint une entente « Paris Châtillon Mennecy XIII », les présidents de Paris, Mennecy et Châtillon se mettant d’accord pour monter ensemble une équipe de DN1 et une équipe de DN2.

Activités annexes du club 
Le club organise également des tournois de touch rugby.

Stade 
Le club de Paris Châtillon joue sur un stade municipal situé aux 35-37 avenue Clément Perrière à Châtillon.

Notes et références 

Club de rugby à XIII en France
Club sportif à Paris
Club de rugby à XIII en Île-de-France